Gruškovje je ime več naselij v Sloveniji:

 Spodnje Gruškovje, občina Podlehnik
 Zgornje Gruškovje, občina Podlehnik

Glej tudi 
 mednarodni mejni prehod Gruškovje